1408 her flere betydninger:
 1408 (tal) - et tal
 1408 – årstallet
 1408 (novelle) – novelle af Stephen King fra 1999
 1408 (film) – filmatisering af novellen fra 2007